«Битва на небесах» () — драма Карлоса Рейгадаса о преступлении и наказании, разворачивающаяся на улицах Мехико.

Сюжет 
Рабочий Маркос и его жена похищают ребёнка ради выкупа, но младенец умирает. В другом мире живёт Ана, дочь генерала, которого Маркос возит. Ана ради удовольствия готова переспать с любым мужчиной, и Маркос, ищущий душевного облегчения, открывает ей свою вину.

В ролях

Интересные факты 
 Сценарий «Битвы на небесах» написан по мотивам мексиканских новостей.
 В фильме «Битва на небесах» снимались исключительно непрофессиональные актёры.
 Премьера «Битвы на небесах» состоялась 15 мая 2005 года в рамках 58-го Каннского кинофестиваля. Картина участвовала в основном конкурсе.
 В «Битве на небесах» главному герою Маркусу тяжелее всего было сниматься  в сцене, когда он идёт босиком по городу. Откровенные сексуальные сцены никак его не смущали, но необходимость идти босым по улицам Мехико, когда прохожие кричали ему вслед, что он сумасшедший — это было трудно.

Примечания

Ссылки 

Детективные фильмы Мексики
Фильмы-драмы Мексики
Эротические драмы
Эротические фильмы Мексики
Фильмы, основанные на реальных событиях
Фильмы, снятые по заказу Arte France Cinéma